Karlstein heißen folgende geographische Objekte:
 Karlstein am Main, Gemeinde im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Karlstein an der Thaya, Gemeinde in Niederösterreich
 Karlštejn (deutsch Karlstein), Stadt im Okres Beroun in Tschechien

Gemeindeteile:
 Karlstein (Bad Reichenhall), Ortsteil der Kreisstadt Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Karlstein (Regenstauf), ein Ortsteil des Marktes Regenstauf im Landkreis Regensburg, Bayern
 Karlstein (Uckerland), ein Gemeindeteil der Gemeinde Uckerland, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Radostów, Ortsteil der Gemeinde Cedynia, Polen
 Karlštejn (Svratouch), Ortsteil von Svratouch, Tschechien

Baulichkeiten:
 Burg Karlštejn, in der Nähe von Prag, Tschechien
 Burgruine Karlstein der Peilsteiner, in Bad Reichenhall
 Schloss Karlstein (Bayern), im Markt Regenstauf, Landkreis Regensburg
 Schloss Karlstein (Niederösterreich), im Waldviertel
 Schloss Karlštejn in Böhmen, Tschechien
 Karlstein (Weinstadt), Gedenkstein mit Aussichtspunkt bei Weinstadt, Baden-Württemberg
 Internierungslager Karlstein an der Thaya, Niederösterreich

Berge, Felsen:

 Karlstein (Hornberg), Felsen bei Hornberg, Schwarzwald
 Karlstein (Rosengarten), Findling im Staatsforst Rosengarten, Niedersachsen

sowie:
 Uhrenmuseum Karlstein, Niederösterreich
 HTL Karlstein, Schule in Niederösterreich
 Karlstein (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns 

Siehe auch:
 Karl’s Stein